II. Dávid (1073–1125), Építő grúz király
II. Dávid (?–1118), Lori királya
II. Dávid (1324–1471) skót király
II. Dávid (1408 körül–1463) trapezunti császár
II. Dávid (1496 körül–1540) etióp császár, születési neve: Lebna Dengel, névváltozata: Vanag Dzeged
II. Dávid (1678–1722), Kaheti királya
II. Dávid (1756–1795), Imereti királya